Змагання в гірськолижному спорті серед змішаних команд на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 24 лютого на гірськолижному курорті «Йонпхьон».

Команди, що кваліфікувались 

Команди та їх склад:

Штефані Бруннер
Катаріна Галльгубер
Катаріна Лінсбергер
Мануель Феллер
Міхаель Матт
Марко Шварц

Кендес Кроуфорд
Ерін Мілзінскі
Лоуренс Сен-Жермен
Філ Браун
Тревор Філп
Ерік Рід

Габріела Цапова
Мартіна Дубовська
Катержина Паулатова
Ондржей Берндт
Філіп Форейтек
Ян Забистран

Аделін Бо-Мюньє
Настасья Ноанс
Тесса Ворлі
Жульєн Лізеру
Клеман Ноель
Алексі Пентюро

Лена Дюрр
Маріна Валльнер
Фріц Допфер
Александер Шмід
Лінус Штрассер

Шарлотт Гест
Александра Тіллі
Дейв Райдінг
Лорі Тейлор 

Соня Хозманн
Маріанн Мімі Мароть
Мартон Кекеші
Далібор Шамшал

Федеріка Бріньйоне
К'яра Костацца
Ірене Куртоні
Стефано Гросс
Ріккардо Тонетті
Алекс Фінатцер

Ніна Гавер-Лесет
Крістін Лісдал
Марен Ск'єльд
Себастьян Фосс-Солевог
Лейф Крістіан Нествольд-Геуген
Йонатан Нордботтен

Анастасія Силантьєва
Катерина Ткаченко
Олександр Хорошилов
Іван Кузнєцов

Соня Моравчикова
Вероніка Велез-Зузулова
Петра Влгова
Матей Фалат
Адам Жампа
Андреас Жампа

Ана Буцик
Маруша Ферк
Тіна Робник
Штефан Хадалін
Жан Кранєц 

Кім Со Хі
Кан Йон Со
Юн Дон Хюн
Кім Дон У 

Фріда Гансдоттер
Анна Свенн-Ларссон
Емелі Вікстрем
Маттіас Гаргін
Крістоффер Якобсен
Андре Мюрер

Денізе Фаєрабенд
Венді Гольденер
Лука Ерні
Даніель Юль
Рамон Ценгойзерн

Патрісія Манган
Меган Макджеймс]
Еліс Мерріветер
Девід Ходунскі
Марк Енджел
Нолан Каспер

Результати 
Змагання відбулись об 11:00 за місцевим часом (UTC+9).

Сітка 

 Нотатки
 Команди, позначені зірочкою, пройшли далі завдяки кращому сумарному часові найкращого спортсмена і спортсменки.

Примітки